Interparlementair Koninkrijksoverleg
 IPKO (telecommunicatie), telecommunicatiebedrijf in Kosovo